Око́йн () — английская фамилия франко-бельгийского происхождения. Известные носители:

 Окойн, Билл (1943 — 2010) — известный американский менеджер индустрии звукозаписи.
 Окойн, Кит (род. 1978) — американский хоккеист.
 Окойн, Эдриан (род. 1973) — канадский хоккеист.